

Musica 
 Shed – musicista tedesco
Shed – canzone dell'album Catch Thirtythree della band svedese Meshuggah
 Shed – album dei Title Fight del 2011

Altro 
 Shed... – sovrano egizio
 The Shed – centro culturale di New York, negli Stati Uniti d'America
 Discovery Shed – rete televisiva britannica
 Shed – dio della caccia e patrono dei cacciatori nella mitologia egizia